Escamudo — género Pollachius em geral
Pollachius pollachius — também conhecido como juliana

Desambiguações de animais